Lyonsia norvegica är en musselart som först beskrevs av Gmelin 1791.  Lyonsia norvegica ingår i släktet Lyonsia och familjen Lyonsiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
norvegica